Carr är ett engelskt efternamn och kan syfta på flera personer och företeelser:

Personer med efternamnet Carr
 Alan Carr
 Ale Carr
 Allen Carr
 Arthur E Carr,stabschef i  Frälsningsarmén
 August Carr

 Bill Carr
 Bob Carr

 Catherine Carr (född 1954), amerikansk simmare
 Cathy Carr (1936–1988), amerikansk posångerska

 Daniel Carr
 David Carr
 Douglas Carr

 E.H. Carr, brittisk historiker
 Elias Carr (1839–1900), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i North Carolina
 Eric Carr, amerikansk trummis

 Gerald P. Carr (1932–2020), amerikansk astronaut

 Henry Carr

 Ian Carr

 James Carr
 Jimmy Carr
 John Dickson Carr
 Joseph B. Carr

 Kenny Carr

 Leroy Carr
 Lorne Carr-Harris

 Nate Carr
 Ninni Carr

 Robert Carr, 1:e earl av Somerset
 Robyn Carr
 Roger Carr

 Sabin Carr
 Stephen Carr

 William Carr

Se även
 Carr, Tagore & C:o, handelsfirma i Indien
 krater på Venus, uppkallad efter Emily Carr, kanadensisk konstnär

Engelska efternamn